Yolanda de Dampierre (? - † 1313), llamada también Yolanda de Flandes, fue una noble francesa, hija de Roberto III de Dampierre, conde de Flandes y de Yolanda de Borgoña, condesa de Nevers. 

Se casó en 1287 con Walter II de Enghien, hijo de Walter I, señor de Enghien y de Sotteghen, y de su esposa María de Rethel. Por tanto, fue señora de Enghien por su matrimonio.

Ascendencia 

Casa de Dampierre
Nobles francesas del siglo XIII
Nobles francesas del siglo XIV